Chodos ist der Familienname von:

 Alan Chodos (* 1943), kanadischer theoretischer Physiker
 Sergei Wiktorowitsch Chodos (* 1986), kasachisch-russischer Fechter

Chodos ist der Ortsname von 
 Chodos (Castellón), spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Valencia